

Cinema
 Undine  – cortometraggio muto del 1912 diretto da Lucius Henderson
 Undine  – film muto del 1916 diretto da Henry Otto
 Undine  – film TV del 1955 diretto da Ludwig Berger
 Undine  – film TV del 1965 diretto da Peter Beauvais
 Undine  – film TV del 1969 diretto da Herbert Junkers
 Undine  – film del 1992 diretto da Eckhart Schmidt
 Ondine (Undine) – film del 1974 diretto da Rolf Thiele
 Undine - Un amore per sempre (Undine) – film del 2020 diretto da Christian Petzold

Letteratura
 Undine  – racconto di Friedrich de la Motte Fouqué del 1811

Nautica
 HMS Undine  – classe navale della Royal Navy
 SMS Undine  – nave della marina tedesca
 USS Undine  – classe navale della United States Navy

Teatro
 Ondine  – balletto del 1958, coreografia di Sir Frederick Ashton, musica di Hans Werner Henze
 Undine  – singspiel in tre atti composta dallo scrittore e musicista tedesco E. T. A. Hoffmann
 Undine  – opera di Albert Lortzing
 Undine  – sonata per flauto e pianoforte composta nel 1882 da Carl Reinecke

Pagine correlate
Ondina
Ondine
Undina